Saros 157 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 21 juni 2058 t/m 17 juli 3302. Deze serie duurt 1244 jaar en 26 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 22 t/m 91.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus